«Добро пожаловать ко мне» () — американский фильм в жанре чёрная комедия режиссёра Ширы Пивен с Кристен Уиг в главных ролях.

Мировая премьера состоялась на Кинофестивале в Торонто 5 сентября 2014 года.

Фильм был выпущен в США 8 мая 2015 года в ограниченном выпуске. На DVD и Blu-ray фильм вышел 16 июня 2015 года.

Синопсис 
Сюжет расскажет о женщине с пограничным расстройством личности, которая выигрывает в лотерею и решает потратить все свои деньги на собственное телешоу, рассказывающее о её жизни.

В ролях

Съёмки 
Основные съёмки начались в июле 2013 года в Лос-Анджелесе. Также съёмки проходили в городе Индио, Калифорния, отеле Fantasy Springs Resort Casino, городах Внутренняя Империя, Баннинг, Бомонт и Кабазон. 14 августа съёмки проходили в Палм-Спрингс.

Критика 
Фильм получил положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 73 % на основе 110 рецензий со средним баллом 6,4 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 69 из 100 на основе 29 рецензий критиков, что соответствует статусу «в целом положительные отзывы».

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы-драмы США
Кинокомедии США
Фильмы Bron Studios
Фильмы Gary Sanchez Productions